Season of Glass puede referirse a:

 Season of Glass, álbum de Yoko Ono de 1981.
 Season of Glass, álbum del grupo surcoreano GFriend de 2015.